Orlando furioso, ou Roland furieux, est un poème épique de 46 chants, écrit par Ludovico Ariosto au début du  et publié en 1516 ;
 Orlando furioso (Vivaldi) est un opéra d'Antonio Vivaldi créé en 1727, inspiré du précédent ;
  est une série télévisée de Luca Ronconi diffusée en 1975 ;
 Orlando furioso est un téléfilm réalisé par Brian Large en 1990 avec l'orchestre et les chœurs de L'Opéra de San Francisco.